Vitray Tamás (1932–) Kossuth-díjas magyar újságíró, főszerkesztő, riporter, kiváló művész
Vitray Tamás (1960–) biológus, televíziós operatőr, filmrendező, előbbi fia